Rašica steht für folgende Orte:
 Rašica (Blace), Ortschaft in der Gemeinde Blace, Serbien

Slowenien:
 Rašica (Ljubljana) (dt. Uranschitz), Ortschaft im Stadtbezirk Šmarna gora von Ljubljana
 Rašica (Velike Lašče), Ortschaft in der Gemeinde Velike Lašče (dt. Großlaschitz)

en:Rašica, Ljubljana
en:Rašica